EFM peut désigner :
 Eight-to-Fourteen Modulation, une technique d'encodage utilisée notamment les disques compacts (CD) ;
 Enterprise feedback management, un groupement de logiciels qui permettent une gestion centralisée de toutes les opérations de feeback dans les entreprises ;
 Ethernet in the First Mile, une norme pour les réseaux informatiques édictée par l'IEEE ;
 EFM, une radio d'Île-de-France (devenue Rézo, puis Radio Lovely).